kya és un acrònim que ve de thousand years ago (fa mil anys), unitat de temps usada a vegades en astronomia, geologia, paleontologia i biologia.

Kya o KYA també pot referir-se

 Aeroport de Konya a Konya, Turquia
 KYA (AM), a San Francisco, Califòrnia, estació de ràdio que més tard es transformà en KOIT (AM) i ara és KSFB eon 1260 kHz
 KYA-FM, a San Francisco, Califòrnia, estació de ràdio que actualment és KRZZ en 93.3 MHz
 Kya: Dark Lineage, un videojoc
 Kya, mare de Katara i Sokka, en la sèrie de televisió Avatar: The Last Airbender

Vegeu també 
 Kyai, un expert en islamisme.